Saint-Antonin est un toponyme qui peut désigner :

 Saint-Antonin (Québec), ville de la MRC de Rivière-du-Loup, au Québec ;
 Saint-Antonin (Alpes-Maritimes), commune française des Alpes-Maritimes ;
 Saint-Antonin (Gers), commune française du Gers ;
 Saint-Antonin (Sant'Antonino di Susa en italien), commune italienne de la province de Turin dans la région Piémont en Italie ;
 Saint-Antonin-de-Lacalm, commune française du Tarn ;
 Saint-Antonin-de-Sommaire, commune française de l'Eure ;
 Saint-Antonin-du-Var, commune française du Var ;
 Saint-Antonin-Noble-Val, commune française de Tarn-et-Garonne ;
 Saint-Antonin-sur-Bayon, commune française des Bouches-du-Rhône.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France